Cordus (cognom romà)
 Cesi Cordus, governador de Creta i Cirenaica
 Cremuci Cordus, historiador romà